

Astronomia 
 9782 Edo – asteroide della fascia principale

Etnografia 
 Edo – popolo della Nigeria, che parla la lingua edo

Geografia 
Giappone
 Edo (江戸) – città attualmente conosciuta come Tōkyō
 Edo – fiume che bagna Tokyo

Nigeria
 Edo – stato

Informatica 
 EDO RAM – tipo di RAM dinamica

Matematica 
 EDO (Equazione differenziale ordinaria) - equazione differenziale che coinvolge una funzione di una variabile e le sue derivate di ordine qualsiasi

Storia 
 Periodo Edo – periodo storico della storia del Giappone
 Regno Edo – regno africano sorto attorno all'anno 1180

Fantascienza 
 Edo – specie immaginaria dell'universo fantascientifico di Star Trek

Toponomastica 
 Edo – nome proprio maschile italiano